Zellmer ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Zellmer (1930–2002), deutsche Politikerin (SED)
 Lucas Zellmer (* 1977), deutscher Regattasegler
 Margitta Zellmer (* 1954), deutsche Journalistin und Autorin
 Michael Zellmer (* 1977), deutscher Wasserballspieler

Siehe auch:
 Sellmer
 Selmer
 Zelmer
 Zellner